Het seizoen 2010/2011 van Sparta Rotterdam was het 55ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. Na vijf jaar eredivsie kwam de club kwam weer uit in de Eerste divisie. Ook nam Sparta weer deel aan het toernooi om de KNVB beker. 

Gedwongen door de degradatie begon Sparta in mei met een ingrijpende bezuinigingsoperatie, die moest leiden tot een besparing van 5 miljoen euro. De begroting van 10 miljoen moest worden gehalveerd. Daarbij kwam Sparta vorig seizoen een bedrag van 3 miljoen te kort. De verkoop van Nick Viergever en Erik Falkenburg leverde de club 2 miljoen euro op. 

Interim-coach Aad de Mos had na de degradatie plaatsgemaakt voor Jan Everse. Op 24 februari 2011, vlak na de thuisnederlaag (0-2) tegen Telstar, nam hij echter ontslag. De oud-voetballer werd opgevolgd door assistent Jos van Eck. Onder diens leiding eindigde Sparta op de negende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor Sparta in de derde ronde van eredivisionist PSV Eindhoven: 3-0. 

Topscorer van het seizoen werd de pas aangetrokken centrumspits Johan Voskamp met 29 doelpunten. Hij scoorde acht keer in één competitiewedstrijd tegen Almere City FC op 20 augustus 2010, een record in de Eerste divisie. De wedstrijd eindigde in 12-1 in het voordeel van Sparta Rotterdam. Na 77 minuten kreeg hij een publiekswissel.

Graydon trad voor het zevende en laatste seizoen op als hoofd- en shirtsponsor van Sparta. Sinds 2004 was het bedrijf verbonden aan de club uit Spangen en daarmee was het de langstzittende sponsor uit de clubgeschiedenis.

Selectie

Eerste elftal

Reserves

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Transfers

Statistieken

2010
Nederlandse voetbalclub 2010/11